V85 peut faire référence à :
 Moto Guzzi V85 TT, une moto du constructeur italien Moto Guzzi ;
 Occupant d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident de transport, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres